Air Equator — упразднённая авиакомпания Мальдив со штаб-квартирой на острове Ган, осуществлявшая коммерческие авиаперевозки между Ганом и другими островами архипелага

Портом приписки авиакомпании являлся международный аэропорт Ган.

Авиакомпания прекратила операционную деятельность в августе 2005 года.

История 
Air Equator была основана в 2003 году, 10 октября 2004 года получила сертификат эксплуатанта в Департаменте гражданской авиации Мальдив и начала выполнение коммерческих перевозок 15 октября того же года с пассажирских рейсов между островом Ган и Мале. Сначала авиакомпания находилась в собственности пилотов Фаиза и Мурти (60 % на двоих) и компании «Ziaf Enterprises Maldives» (40 %), затем основным собственником стала коммерческая компания «SPA Aviation» из Шри-Ланки.

После возникших разногласий между Фаизом и SPA Aviation насчёт финансового и административного управления перевозчиком в мае 2005 года Air Equator прекратила все полёты, а в августе того же года полностью прекратила операционную деятельность.

Маршрутная сеть 
В январе 2005 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Air Equator охватывала следующие аэропорты:
 международный аэропорт Ган
 международный аэропорт аэропортХанимаду
 аэропорт Каадедхоо
 международный аэропорт Мале.

Флот 
Воздушный флот авиакомпании Air Equator состоял из одного самолёта:
 Fairchild F-27

Ссылки 
 

Авиакомпании Мальдив